Влади́мир Мако́вский: Маковский, Владимир Егорович (1846—1920) — русский художник-передвижник.
 Маковский, Владимир Матвеевич (1870—1941) — русский и советский учёный-механик, специалист в области турбиностроения.
 Маковский, Владимир Михайлович (род. 1977) — белорусский футболист.